Harrok kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Harrsjön.

Harrok (Arjeplogs socken, Lappland, 734718-161405), sjö i Arjeplogs kommun,  (1,14 km²)
Harrok (Arjeplogs socken, Lappland, 736250-161192), sjö i Arjeplogs kommun,  (11,3 ha)
Harrok (Arjeplogs socken, Lappland, 738194-160322), sjö i Arjeplogs kommun, 
Harrok (Arjeplogs socken, Lappland, 739778-158542), sjö i Arjeplogs kommun,  (29,5 ha)
Pajep Harrok, sjö i Arjeplogs kommun,  (65,4 ha)
Vuolep Harrok, sjö i Arjeplogs kommun,  (12,6 ha)

Se även 
Harrsjön
Harrejaure
Harrijaure,  (3,69 km²)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn